Колежма — топоним в России

 Колежма — бывший аэродром возле села Колежма, на котором в годы Второй Мировой войны базировался 65-й штурмовой авиационный полк (1-го формирования).
 Колежма — река, впадает в Онежскую губу Белого моря.
 Колежма — село в Беломорском районе Карелии.
Колежма — станция (тип населенного пункта) в Беломорском районе Карелии.
 Колежма — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на участке Беломорск — Обозерская.